Cebollana puede referirse a:

 el nombre común de la planta Asphodelus fistulosus;
 el nombre común de la planta Asphodelus ramosus; o
 el nombre común de la planta Globularia alypum'''''.